Stemler ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christian Stemler (1701–1773), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Gottlieb Stemler (1788–1856), deutscher Arzt und Politiker
 Markus Stemler (* 1979), deutscher Toningenieur